— японская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр Гран-при Японии (2007), чемпионка Японии среди юниоров (2007) и серебряный призёр Универсиады (2009).

По состоянию на сентябрь 2007 года занимала восемнадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Встала на коньки в пять лет, увидев по телевизору победное выступление Юки Сато на чемпионате мира. На следующий день отправилась на каток вместе с матерью, которая увлекалась баскетболом. Обучалась в средней школе Нихонбаси Дзёгаккан, впоследствии поступила в Университет Васэда. В школьные годы Нана занималась гимнастикой, балетом и джазовыми танцами. Свободное время проводит за видеоиграми, а также чтением детективов и комиксов.

В возрасте десяти лет прыгнула первый тройной тулуп, в течение карьеры выполняла все виды прыжков в три оборота, кроме акселя. На юниорском чемпионате мира 2006 Такэда финишировала четвёртой, занимая после короткой программы шестнадцатое место. Семь раз участвовала в чемпионате Японии среди юниоров. На чемпионате 2007 завоевала золото, годом ранее — серебряную медаль.

В сезоне 2007/2008 вышла во взрослые, получив максимально возможные два этапа Гран-при. Первый этап, проходивший в Канаде, завершила шестой среди двенадцати участниц. На Гран-при Японии стала бронзовым призёром. В следующем сезоне привезла серебро с Универсиады. Из-за травм ушла из соревновательного катания в 2011 году. После завершения карьеры начала работать тренером и хореографом.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Нана Такэда на официальном сайте Федерации конькобежного спорта Японии.
 

Фигуристы Японии
Родившиеся в Токио